Termin estrogenska sulfotransferaza ima više značenja.

 Alkohol sulfotransferaza, enzim
 Estron sulfotransferaza, enzim